Stephen Elliott – calciatore irlandese
 Stephen Elliott – attore statunitense
 Stephen Elliott – scrittore e regista statunitense